Дон Карлос може да се отнася до:
 Дон Карлос де Молина – испански инфант, син на Карлос IV и брат на Фернандо VII, дългогодишен претендент за престола и вдъхновил Карлистките войни
 „Дон Карлос“ – драма от Фридрих Шилер
 „Дон Карлос“ – опера от Джузепе Верди
 „Дон Карлос“ –  български филм (1989)

Вижте също 
 Карлос